«Механик» — фильм Саймона Уэста, ремейк одноимённого фильма  года, в котором снялся Чарльз Бронсон. Премьера фильма состоялась 27 января  года в СНГ и 28 января 2011 года в США.

Сюжет 

Наёмный убийца Артур Бишоп (Джейсон Стейтем), работающий на компанию, известную как «Организация», известен своей хладнокровностью и аккуратностью. Он способен виртуозно, до секунды просчитать любую ситуацию. Убийц такого типа называют «механиками». Однажды Бишоп получает очередное задание — убить своего лучшего друга Гарри МакКену (Дональд Сазерленд), предавшего интересы общего дела. Артур с тяжестью на душе выполняет его, поскольку иначе это сделает другой "механик". На похоронах он встречает Стива (Бен Фостер), сына покойного. Стив хотел стать «механиком», и Артур взял его в ученики. После нескольких убийств Артур узнает, что его обманули, и его друг Гарри никогда никого не предавал. На Артура и Стива устроены две засады, но они расправляются с боевиками и собираются убить руководителя их группировки. Однако во время подготовки Стив находит в гараже Бишопа именной пистолет Гарри — доказательство, подтверждающее причастность Артура к убийству его отца. Бишоп замечает во внутреннем кармане пиджака Стива пистолет Гарри. Напарники успешно расправляются с Дином. Стив при помощи пистолета отца и разлитого бензина подрывает автомобиль, в котором его ожидает Бишоп. Стив возвращается в дом Бишопа, включает музыку и покидает особняк на раритетном автомобиле Артура, который тот собирал несколько лет. На соседнем сиденье он находит записку Бишопа, в которой тот сообщает ему, что Стивен уже мертв, если читает ее. Автомобиль взрывается. Проигрыватель в доме Бишопа активирует пиротехническую мину, которая уничтожает весь особняк. Пистолет Гарри, чудом уцелевший, лежит недалеко от горящего автомобиля. На нем выгравировано латинское крылатое выражение на двух языках: AMAT VICTORIA CURAM - "Победа любит старание"; VICTORY LOVES PREPARATION - "Победа любит подготовку". Криминалисты проверяют данные с камер видеонаблюдения, где взорвался автомобиль с Бишопом: Артур выпрыгнул из машины за несколько мгновений до взрыва.

В ролях 
 Джейсон Стейтхем — Артур Бишоп
 Бен Фостер — Стив МакКена
 Тони Голдуин — Дин
 Дональд Сазерленд — Гарри МакКена
  — Берк
 Мини Анден — Сара
 Катажина Волейнио — Мария
 Криста Кэмпбелл — Келли
 Дэвид Литч — Себастьян
 Мэтт Макколм — телохранитель

Производство 
Съёмки фильма начались 14 октября 2009 года в Новом Орлеане и длились 9 недель. Места съемок включали: приход Сент-Таммани, Всемирный торговый центр в центре Нового Орлеана и Алжирский рынок морепродуктов.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм  имеет рейтинг 53% на основе 167 рецензий со средним баллом 6,8 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 49 из 100 на основе 35 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 

Фильмы-ремейки США
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 2011 года
Фильмы CBS Films
Фильмы США 2011 года